Monash kan syfta på följande platser:

Australien 

 Monash (ort), South Australia, Berri and Barmera, 
 Monash (region), Victoria, 

Robotskapade Australienförgreningar